Барасана-эдурия (Banera yae, Barasana, Barasana-Eduria, Barasano, Come masa, Comematsa, Edulia, Eduria, Hanera oka, Janera, Paneroa, Southern Barasano, Taibano, Taiwaeno, Taiwano) — язык восточной ветви туканской языковой семьи.

Письменность на основе латинского алфавита: A a, Ã ã, B b, C c, D d, E e, Ẽ ẽ, G g, I i, Ĩ ĩ, J j, M m, N n, Ñ ñ, O o, Õ õ, P p, Q q, R r, S s, T t, U u, Ũ ũ, Ʉ ʉ, Ʉ̃ ʉ̃, W w, Y y.

Лингвогеография 
Язык барасана-эдурия — один из языков коренного населения Америки, принадлежащий к туканской языковой семье. Встречается на юго-востоке Колумбии в департаменте Ваупес вдоль рек Апапорис и Пира-Парана. Согласно переписи населения 1993 года языком владело около 1900 человек.

Язык барасана-эдурия включает в себя два диалекта: барасана и эдурия (тайвано), которые совпадают между собой на 98 % и имеют лишь незначительные различия в фонологии. Тем не менее, сами носители считают две разновидности барасана-эдурия различными языками. Поэтому брачные отношение между носителями барасана и эдурия не противоречат традиционной для региона экзогамии.

Фонология 
Язык барасана имеет характерную для языков тукано шестиэлементную систему гласных, каждая фонема представлена в простом и назальном варианте:

Следующие согласные фонемы представлены в барасана:

Звонкие согласные /b, d, ɡ, r/ имеют могут подвергаться назализации: /m, n, ŋ, r̃/. Также существуют носовые варианты согласных фонем /w, j, h/.

Также для языка характерно музыкальное ударение.

Морфология 
Язык барасана — агглютинативный, словообразовательную роль в котором играют исключительно суффиксы.

Существительные 
Существительные в барасана могут обозначать субъект, объект, бенефактив, место, время, способ действия и инструмент. В основу классификации существительных положено разделение по признаку одушевлённости/неодушевлённости. Неодушевлённые существительные изменяются по числу, а также делятся на классы в зависимости от своей формы либо предназначения. В именной группе классом, к которому принадлежит вершина, согласуются модификаторы. Всего в барасана 137 классов, которые могут быть разбиты на несколько семантических категорий, среди которых:
 классификаторы формы предмета
 группы, объединения, ряды
 объединения линий и точек
 ботанические классификаторы
 части целого
 географические классификаторы
 способы производства
 абстрактные классификаторы
 ассоциативные классификаторы
 общие
 прочие
Одушевлённые существительные разделены на несколько классов в зависимости от их рода и числа:
 Неопределённые существительные, которые требуют суффикса для указания рода и числа. Пример: корень hak- («родитель»), который с окончанием -ʉ мужского рода образует слово hakʉ («отец»), с окончанием -o женского рода — слово haka («мать»), с окончанием -ʉa множественного числа — hakʉa («родители»)
 Существительные, которые используются только во множественном числе. Включает два слова: bẽsa («группа существ») и rĩa («дети»).
 Существительные, относящиеся к безродным одушевлённым существительным. Основная составляющая данного класс — слова, обозначающие животных.
 Существительные, которые используются только в мужском роде. Включает в основном слова, обозначающие родственников-мужчин, а также роли в ритуалах, которые могут быть исполнены только мужчинами.
 Существительные, которые используются только в женском роде. Включает в основном слова, обозначающие родственников-женщин, например, bẽkaho («тётя»).
 Отдельный класс составляет слово sũka («ребёнок»), которое не имеет рода, но в зависимости от пола ребёнка требует различные формы глаголов.
 Последний класс включает в себя личные местоимения первого и второго лица (участников коммуникации), а также конструкции, включающие в себя указанные местоимения и термины родства.

Местоимения 
В барасана представлена следующая схема личных местоимений:
 единственное число: первое лицо, второе лицо, третье лицо мужского рода, третье лицо женского рода, в некоторых языках — третье лицо среднего рода;
 множественное число: инклюзивное первое лицо, эксклюзивное первое лицо, второе лицо, третье лицо.

Для образования возвратных местоимений следует присоединить bãsu к личному местоимению.

Вопросительные и указательные местоимения в барасана-эдурия можно разделить в зависимости от одушевлённости, числа и рода/класса. Для указательных местоимений также характерно разделение в зависимости от удалённости: (близкий — далёкий для одушевлённых существительных и близкий — средний — далёкий для неодушевлённых).

Синтаксис 
Для языка барасана характерен порядок слов OVS. Косвенное дополнение обычно располагается после прямого дополнения, ближе к глаголу. Если необходимо подчеркнуть смысловое ударение на субъекте, он может быть перемещён в начало предложения.

В барасана для передачи различных локальных и абстрактных отношений используются исключительно постпозиционные конструкции:

Описательные модификаторы в именной группе предшествуют вершине.

Для образования притяжательной формы используются префикс ya- (при использовании с неодушевлёнными существительными во множественном числе превращается в ye).

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Барасана-эдурия  на Ethnologue

Языки Колумбии
Туканские языки